Plaats in Indonesië
 Ngadimulyo (Kedu), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Ngadimulyo (Selomerto), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Ngadimulyo (Kampak), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Ngadimulyo (Sukorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java